Ел Тамариндал има више значења:

 Ел Тамариндал, Гауденсио Апортела (Уамуститлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндал (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику